O Troféu Conde de Fenosa foi uma competição veraneia de futebol que aconteceu na cidade da Corunha, na Espanha, aos finais de cada verão tendo como anfitrião o Deportivo La Coruña.

O torneio foi disputado no Estádio Riazor entre os anos de 1968 e 1976, exceto em 1970. A partir de sua extinção, o Deportivo La Coruña passou a ser o principal anfitrião do Troféu Teresa Herrera.

Campeões

Número de conquistas 
  Deportivo La Coruña - 3
  Real Madrid - 1
  Racing Club - 1
  Atlético Mineiro - 1
  Eintracht Frankfurt - 1
  Torpedo de Moscou - 1

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Espanha entre clubes de futebol‎
Corunha